Roslin kan syfta på:

 Roslin, Skottland – en ort i Midlothian, Skottland
 Roslin Castle Mountain – ett berg i Jamaica

Personer med efternamnet Roslin 
 Alexander Roslin (1718–1793), svensk porträttmålare
 Bertil Roslin (född 1939), finländsk samhällsekonom
 Charles Roslin (1836–1916), fransk marinofficer och målare
 Emma Adèle Roslin (1822–1883), fransk målare
 Joseph Alexandre Roslin (1772–1794), fransk affärsman och konstnär
 Tomas Roslin (född 1969), sverigefinländsk ekolog

Se även
 Rosenlindt – Johan Roselin adlades med namnet Rosenlindt år 1650

Efternamnsförgreningssidor